Hiát (z latinského hiatus = mezera, průzev) může znamenat:

 hiát (lingvistika) – setkání dvou samohlásek netvořících dvojhlásku (na rozhraní dvou slabik nebo slov), mezi kterými se ve výslovnosti může tvořit hiátová hláska
 hiát (anatomie) – skulina, např. otvor pro aortu v bránici
 hiát (archeologie) – (dočasné) přerušení osídlení
 hiát (ekologie) – disjunkce ve fytogeografii i zoogeografii, přerušení areálu výskytu konkrétního taxonu
 stratigrafický hiát (v geologii) – období, po které byla přerušena sedimentace (někdy též označení skryté diskordance)
 hiat (hudba) - jeden a půl tónový interval mezi dvěma tóny.

Externí odkazy